Лянь Шэнвэнь () — тайваньский политик, заместитель первого председателя (с 2016) партии Гоминьдан.

Биография 
Родился 3 февраля 1970 года старшим внуком Лянь Чжэньдун (основателя китайского Гоминьдана) и старшим сыном Лянь Чжань (верховного лидера китайского Гоминьдана).

В 2000 году Лянь Шэнвэнь избран в комиссию Центрального комитета.

В 2005 году Лянь Шэнвэнь избран в Постоянную комиссию Центрального комитета.

В 2016 году Лянь Шэнвэнь стал заместителем первого председателя.

Лянь Шэнвэнь — это третье поколение семьи потомственных бюрократов, его дедушка при жизни был членом Постоянного комитета ЦК, его отец — нынешний Почётный председатель, и он прошел три председателя на посту вице-председателя. По сути, их три поколения пользовались привилегиями очень небольшого числа людей в партии.

Политики Китайской Республики
Выпускники Школы права Колумбийского университета